

Patronyme
Ellen Ekman (1986-), auteure de bande dessinée suédoise.
Erik Leonard Ekman, botaniste et explorateur suédois.
Gösta Ekman, (1890-1938), acteur suédois.
Gösta Ekman, (1939-2017) acteur suédois.
Hasse Ekman, (1915-2004), réalisateur, acteur, scénariste et producteur suédois.
Joel Ekman, musicien américain.
Kerstin Ekman (1933), romancière suédoise.
Margit Ekman (1919-2011), photographe finlandaise.
Nils Ekman (1976), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.
Paul Ekman (1934), psychologue américain.
Pierre Adrien Ekman (1904-1993), peintre, décorateur et écrivain français.
Ulf Ekman (1950), pasteur pentecôtiste converti au catholicisme.
Vagn Walfrid Ekman (1874 - 1954), océanographe suédois.
Robert Wilhelm Ekman

Science
Nombre d'Ekman.
 Transport d'Ekman
 Spirale d'Ekman

Astronomie
(9265) Ekman, astéroïde.

Paronyme
Eckmann
Eekman

Homonymie de patronyme suédois